Fossa ima više značenja:
 Fossa, Arezzo
 Fossa, Brescia
 Fossa, Forlì-Cesena
 Fossa, L'Aquila
 Fossa, Macerata
 Fossa, Modena
 Fossa, Parma
 Fossa, Treviso
 Fossa, Venezia
 Fossa, Vibo Valentia